Simeon Simeonov (voetballer, 1946) - (1946-2000) Bulgaars voetballer (doelman)
 Simeon Simeonov (voetballer, 1983) - Bulgaars voetballer (middenvelder)